El Colegio Seminario abrió sus puertas en marzo de 1880, en Montevideo, Uruguay.

En un principio se denominó Seminario Conciliar, y luego cambió para ser Colegio del Sagrado Corazón. Comúnmente se denominaban a él como el Colegio Seminario, así que modificaron su denominación a Colegio del Sagrado Corazón (Ex-Seminario), y finalmente se optó oficialmente el nombre Colegio Seminario, en el 2010.

El colegio es una de las instituciones educativas más prestigiosas del país y la región. Está regido por la Compañía de Jesús. Fue fundado con la doble tarea de ser seminario para los aspirantes al sacerdocio católico y colegio para alumnos seglares. Fue seminario hasta 1922.

El colegio cuenta con educación inicial, primaria y secundaria completas de alto nivel académico. 

Actualmente el rector es el P. Álvaro Pacheco, S.J., quien suplantó a mediados de 2021 a Fabián Antúnez, S.J. (actual obispo de la Diócesis de San José).

Historia 
En 2005 el colegio contaba con un total de 1.845 alumnos; actualmente está en el entorno de los 1800 alumnos, en régimen de doble horario.

Fue condecorado en la Cámara de Senadores de Uruguay en el año 2014. Numerosos políticos, expresidentes y personalidades relevantes del país fueron alumnos del Colegio, como el Expresidente de la República Luis Alberto Lacalle, los exvicepresidentes de la República Gonzalo Aguirre y Rodolfo Nin Novoa y los senadores Germán Araújo, Carlos Baráibar, Daniel Martínez, Enrique Rubio, Alfredo Solari, Francisco Gallinal, entre otros.

Cuenta con instalaciones deportivas, gimnasios, sala de musculación, canchas de fútbol, rugby, basketball, handball y hockey, además de un campo de deportes exclusivo, de amplias dimensiones, el campo deportivo San Ignacio de Loyola.

Referencias 

Instituciones educativas establecidas en 1880
Colegios jesuitas
Colegios de Montevideo
Cordón (Montevideo)
Escuelas católicas de Uruguay